Großröhrsdorf ist der Name folgender Orte:
 Großröhrsdorf, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Großröhrsdorf (Liebstadt), Ortsteil der Stadt Liebstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Röhrsdorf (Klipphausen), Ortsteil der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen, Sachsen; Alternativname Großröhrsdorf